The Gap pode se referir a:
The Gap Band
The Gap (Nova Gales do Sul)

Desambiguação